

Топоніми 
 Андо — містечко в Японії, у префектурі Нара.

Персоналії 
 Андо — японське прізвище.
 Андо Масахіро (1972) — японський футболіст.
 Андо Мікі (1987) — японська фігуристка.
 Андо Момоко (1982) — японська кінорежисерка та сценаристка.
 Андо Тадао (1941) — японський архітектор.

Японські прізвища